Llista d'asteroides del 174001 al 175000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|174001-174100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|174101-174200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|174201-174300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|174301-174400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|174401-174500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|174501-174600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|174601-174700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|174701-174800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|174801-174900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|174901-175000 [ modifica]

|-
|}